Амда Сейон — ім'я ефіопських правителів. Відомі носії:
 Амда Сейон I — 18-й імператор Ефіопії
 Амда Сейон II — 31-й імператор Ефіопії
 Амда Сейон — самопроголошений імператор Ефіопії